CBY est un code qui peut faire référence à :
 Bydgoszcz, sur la plaque d'immatriculation d'un véhicule immatriculé en Pologne ;
 Canobie, Queensland, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports